3 miejscowości w Polsce: 
 Rozgarty – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz 
 Rozgarty – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo
 Rozgarty – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Zławieś Wielka